John Terry (aktor)
 John Terry (piłkarz)